Dihybocercus är ett släkte av insekter. Dihybocercus ingår i familjen Embiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spinnfotingar
Dihybocercus